FK WIT Georgia (Georgisch: ვიტ ჯორჯია თბილისი; VIT Dzjordzjia Tbilisi) is een Georgische voetbalclub uit Mtscheta.

WIT Georgia is de internationale naam voor de ploeg, waarbij de 'V' eigenlijk een 'W' zou moeten zijn omdat de sponsor WIT afkomstig is uit de Verenigde Staten.

De club werd in 1968 opgericht als Morkinali Tbilisi. In 1992 zette de club FK voor de naam en in 1998 werd de naam veranderd in WIT Georgia. In 2004 werd WIT voor de eerste maal kampioen van Georgië door Sioni Bolnisi in een beslissingswedstrijd met 2-0 te verslaan. In 2011 verhuisde de club van Tblisi naar Mtscheta. In 2015 degradeerde de club naar de Pirveli Liga maar kwam in 2018 weer terug op het hoogste niveau. In 2019 degradeerde de club naar de Erovnuli Liga 2.

Erelijst 
 Landskampioen
 2004, 2009
 Beker van Georgië
 2010
Georgische Supercup
 2009

Eindklasseringen (grafiek) vanaf 1996

|}

In Europa 
De Georgische voetbalclub WIT Georgia speelt sinds 2000 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt WIT Georgia

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Georgië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe link 
 Officiële site

Mtscheta-Mtianeti
Georgische voetbalclub